Ко́рву (, , «крук, ворон») — португальська власна назва.

Топоніми

Корву (Кабо-Верде)

Корву (острів)
 Віла-ду-Корву